Akta Prosiaczka (ang. The Piglet Files, 1990-1992) – brytyjski serial komediowy stworzony przez Briana Levesona i Paula Minetta.

Światowa premiera serialu miała miejsce 7 września 1990 roku na antenie ITV. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 10 maja 1992 roku. W Polsce serial nadawany był na antenie Polonia 1 oraz na nieistniejącym kanale Super 1.

Opis fabuły 
Peter Chapman (Nicholas Lyndhurst) to skromny pracownik umysłowy, który zostaje zwerbowany do agencji wywiadowczej MI5. Tam dostaje kryptonim "Prosiaczek". Problemem tego zawodu jest to, że nie może nikomu o nim powiedzieć - nawet żonie.

Obsada 
 Nicholas Lyndhurst jako Peter "Piglet" Chapman
 Clive Francis jako Major Maurice Drummond
 John Ringham jako Major Andrew Maxwell
 Michael Percival jako Dexter
 Serena Evans jako Sarah Chapman
 Louise Catt jako Flint
 Steven Law jako Lewis

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1990
Seriale telewizyjne zakończone w 1992